Die Abkürzung Krbw steht für:

 Kreuzungsbauwerk, eine Brücke
 Krebsregister Baden-Württemberg
 ICAO-Code des Lowcountry Regionalflugplatz in Walterboro, South Carolina, Vereinigte Staaten

Krbw